Partito Repubblicano Progressista – partito politico brasiliano
Partito Repubblicano Progressista – partito politico turco